Кочи́с () — округ в штате Аризона, США.

Описание 
Округ имеет квадратную форму размером примерно 127 на 127 километров, расположен в юго-восточной части штата. С севера и запада граничит с другими округами штата, с востока — со штатом Нью-Мексико, с юга — с Мексикой. Назван, как и большинство округов Аризоны, в честь одного из представителей коренных американцев — вождя индейского племени чирикауа Кочиса. Столица — Бисби, крупнейший город — Сьерра-Виста. Открытые водные пространства занимают 128 км² (0,79% от общей площади округа). Вся площадь округа составляет 16 107 км², что равняется штатам Род-Айленду и Коннектикуту вместе взятым. На территории округа находится больше 40 заброшенных поселений, азурита и других минералов. До 1929 года столицей округа являлся Тумстоун, после стал Бисби. 26 октября 1881 года в Тумстоуне произошла самая известная перестрелка Дикого Запада — так называемая Перестрелка у корраля О-Кей, в которой принимал участие Джонни Бехан () — первый шериф (1881—1882) новоиспечённого округа.

В 1956—57 годах в Бисби проходили съёмки телесериала «Шериф округа Кочис» ().

Транспорт 
Через округ проходят следующие крупные автодороги:
 автомагистраль I-10
 федеральная трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса 
В столице округа Бисби находится аэропорт 

Расовый состав:
 Белые — 78,5%
 Афроамериканцы — 4,2%
 Азиаты — 1,9%
 Коренные американцы — 1,2%
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,3%
 Две и более расы — 4,0%
 Прочие — 9,6%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 32,4%

 Достопримечательности 
 Горы Чирикауа ()
 Национальный монумент Чирикауа ()
 Национальный лес Коронадо () (частично)
 Национальный мемориал Коронадо ()
 Парк штата 
 
 

 Военные 
 
 Форт Уачука ()
  — высохшее озеро, используемое как полигон.

 См. также 
 Список округов Аризоны
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Округ Кочис на сайте explorecochise.com
 Округ Кочис на сайте mycochise.com
 Конфессиональный состав округа Кочис на сайте thearda.com

Округа Аризоны
Появились в 1881 году